Cratere McLaughlin – cratere lunare
 Cratere McLaughlin – cratere su Marte